Semantik steht für:

 Semantik, Lehre von der Bedeutung von Zeichen oder Ausdrücken
 Semantik (Logik), exakte Bedeutung von Termen in Sprachen
 Semantik (Rapper) (20. Jh.), Schweizer Rapper

Siehe auch:

 Sem, Bedeutungsteil eines Semems
 Semasiologie, Komplement zu Onomasiologie
 Sem(e)iotik, Zeichenwissenschaft (Semiologie)